Ria eller RIA kan syfta på :

 Ria – byggnad för torkning av säd
 RIA – Royal Irish Academy
 Ria (flodmynning) – ett slags flodmynning
 Ria (TV-pris) – ett svenskt TV-pris
 Ria (vattendrag) – ett vattendrag i Centralafrikanska republiken 
 Radioimmunologisk analys – en analysteknik
 Rich Internet Applications – tillämpningsprogram som körs i en webbläsare
 Råd och information i alkoholfrågor/Rådgivning i alkoholfrågor – organisationens Hela människan öppna verksamhet
 Ria Novosti – rysk nyhetsbyrå

Se även 
 Recording Industry Association of America – en branschorganisation som företräder skivindustrin i USA
 RIAA-certifiering – certifikat baserade på antalet sålda musikalbum av en viss artist eller musikgrupp
 RIAA-steg – en avkodare och förstärkare för grammofonsignaler